Bieg łączony mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017. Zawody zostały rozegrane 25 lutego 2017 roku. W zawodach wzięło udział 68 zawodników.

Wyniki

Uwagi

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017